Людми́ла Ива́новна Ло́това (16 сентября 1929, Москва — 4 сентября 2017) — советский и российский ботаник, педагог, специалист по анатомии растений, доктор биологических наук (1982), профессор МГУ.

Биография 
Родилась в Москве 16 сентября 1929 года. В 1952 году после окончания МГУ осталась работать в университете. В 1957 году защитила кандидатскую диссертацию. В 1983 году защитила докторскую диссертацию по разнообразию анатомии коры хвойных растений. В 1992 году присвоено звание профессора. Умерла 4 сентября 2017 года.

Научная и педагогическая деятельность 
Исследования Лотовой связаны с анатомией и морфологией растений и с использованием морфологических и анатомических данных в филогенетике растений. В 1980-х годах она курировала разработку методов использования данных анатомии растений в судебно-медицинской экспертизе. Она была основателем и многолетним руководителем научной школы по таксономической анатомии растений. Пересмотрела и усовершенствовала терминологию, используемую в российской анатомии растений. Была членом программных комитетов двух конференций.

Известна также как педагог и методист в области биологического образования. Она опубликовала более 30 учебных пособий по цитологии растений, анатомии растений и полевой ботанике. Руководила подготовкой 6 кандидатских диссертаций.

Признание заслуг 
Лотова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «Ветеран труда».

В 2019 году состоялся международный симпозиум, посвященный 90-летию Людмилы Ивановны Лотовой.

Публикации 
Опубликовала более 150 научных работ, в том числе несколько монографий, была одним из авторов Большой Российской энциклопедии:

Примечания

Ссылки 
 Избранные публикации Лотовой

Ботаники XX века
Ботаники XXI века
Ботаники СССР
Ботаники России
Авторы учебников по биологии